Charles Louis Dinet (1775-1856), mathématicien français ;
 Étienne Dinet (1861-1929), peintre français ;
 Gaspard Dinet (1569-1619), évêque français du  et du  ;
 Louis Dinet (1592-1650), évêque français du  ;
 Michel Dinet (1948-2014), homme politique français.

Homonymie de patronyme